

Вознесенськ — присілок, Совєтський район, Марій Ел

Вознесенськ — місто обласного значення, адміністративний районний центр, Миколаївська область
 Вознесенськ —  залізнична станція Знам'янської дирекції Одеської залізниці